Kabinett Barre kann drei Regierungen Frankreichs unter Premierminister Raymond Barre bezeichnen:
 Kabinett Barre I, im Amt vom 28. August 1976 bis zum 30. März 1977
 Kabinett Barre II, im Amt vom 31. März 1977 bis zum 1. April 1978
 Kabinett Barre III, im Amt vom 7. April 1978 bis zum 14. Mai 1981